Andrij Wowk (ur. 1991) – ukraiński szachista
 Andrij Wowk (1882-1969) – ukraiński działacz polityczny i wojskowy